Новоцелинское сельское поселение — муниципальное образование в Целинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Новая Целина.

Административное устройство 
В состав Новоцелинского сельского поселения входят:
 посёлок Новая Целина;
 посёлок Коренной;
 посёлок Лиманный;
 посёлок Малая Роща;
 посёлок Суховка;
 посёлок Тихий;
 посёлок Холодные Родники.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Целинского района